Krasen kan syfta på:

Bulgarien 

 Krasen (distrikt i Bulgarien, Ruse), Obsjtina Ivanovo, 
 Krasen (distrikt i Bulgarien, Dobritj), Obsjtina General-Tosjevo,